Peter Graves – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Peter Graves – amerykański wioślarz